Effie steht für:

 Effie (Preis), Preis für Marketingkommunikation
 Lake Effie, See bei Lake Wales, Florida

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Effie (Louisiana), gemeindefreies Gebiet bei Avoyelles Parish
 Effie (Minnesota), Ort im Itasca County
 Effie (Unorganized Territory, Minnesota), gemeindefreies Gebiet im Itasca County
 Effie (Mississippi), gemeindefreies Gebiet im Tallahatchie County
 Effie (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Wayne County

Siehe auch:
 Effi